Home Again – album muzyczny Michaela Kiwanuki (2012)
 Home Again – album muzyczny Jimmy’ego Somerville’a (2004)